Плішкова — чеське та словацьке прізвище, жіноча форма прізвища Плішка або Плішек.
 Анна Плішкова — словацька лінгвістка, авторка підручників з карпаторусинської мови
 Кароліна Плішкова — чеська тенісистка
 Крістина Плішкова — чеська тенісистка